Мрчићи може да се односи на:
 Мрчићи (Косјерић) - насеље у општини Косјерић у Златиборском округу (Србија) са 297 становника
 Мрчићи - насеље у општини Пљевља у Црној Гори са 11 становника